San Costantino puede referirse a:
 San Costantino Albanese, municipio de la provincia de Potenza, en Basilicata, (Italia).
 San Costantino Calabro, municipio de la provincia de Vibo Valentia, en Calabria (Italia).